Anglia:
 Bure – rzeka, dopływ Yare

Francja:
 Bure – miejscowość i gmina 
 Bure – rzeka, dopływ Touch
 Bure-les-Templiers – gmina

Polska:
 Bure – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo

Szwajcaria:
 Bure – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy

Osoby:
 Pawieł Bure – rosyjski hokeista
 Walerij Bure – rosyjski hokeista

Inne:
 (12414) Bure – planetoida
 bure – rodzaj tradycyjnych drewnianych chat z wysp Fidżi
 Bure – stolica historyczna
 Bure – obszar pomiędzy Erytreą i Etiopią

Zobacz też:
 Buré
 Pic de Bure
 Szlasy Bure